Crayford ist:
 Crayford (London Borough of Bexley), ein Stadtteil des Londoner Stadtbezirks London Borough of Bexley
 Crayford Engineering, ein ehemaliges britisches Karosseriebauunternehmen